Île du Milieu kan syfta på:

Geografi

Kambodja 
1 Kaôh Thmei (ö), Sihanoukville,

Kina 
2 Middle Island (ö i Kina), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar